Lorna steht für:

 Lorna (Name), weiblicher Vorname
 Lorna – Zuviel für einen Mann, US-amerikanischer Spielfilm von Russ Meyer (1964) 

Siehe auch:
 Lorna Doone
 Lorne